Marrone peut désigner :

Alimentation 
 Marrone en italien désigne le mot châtaigne et à ce titre plusieurs indications géographiques protégées italiennes :
 
  
 
 Marrone della Valle di Susa

Personnalités 
 Emma Marrone : chanteuse italienne ;
 Luca Marrone : footballeur italien ;
 Michael Marrone : footballeur australien.
 Louis Marrone : peintre italien.